Halpin ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Halpin (* 1944, als Anita E. Williams), britische Journalistin, Gewerkschafterin und eine politische Aktivistin 
 Charles Aimé Halpin (1930–1994), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Regina
 Gary Halpin (1966–2021), irischer Rugby-Union-Spieler
 Gerald Halpin (1899–1944), australischer Bahnradsportler
 Kieran Halpin (1955–2020), irischer Gitarrist und Songwriter
 Luke Halpin (* 1947), US-amerikanischer Kinderstar
 Matthew Halpin (* 1991), irischer Jazzmusiker
 Tim Halpin († 2011), US-amerikanischer Schauspieler